Евфи́мий (, ) — мужское имя греческого происхождения. В России использовалось преимущественно среди простых сословий; также монашеское. Просторечная форма — Ефим.

Известные носители 
 Евфимий (архиепископ Ростовский) (XVI век) — епископ Русской церкви, архиепископ Ростовский и Ярославский.
 Евфимий (архиепископ Тверской) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
  (ум. ок. 989—996) — епископ Мадитский, христианский святой, младший брат Параскевы (Петки) Тырновской (Эпиватской).
 Евфимий (епископ Суздальский) — епископ Русской православной церкви, епископ Суздальский и Тарусский (1464—1483).

 Евфимий I (патриарх Константинопольский) (ок. 834—917) — патриарх Константинопольский.
 Евфимий II (архиепископ Новгородский) (ум. 11 марта 1458) — архиепископ Новгородский (1429—1458), канонизирован на втором Макарьевском соборе в 1549 году в лике святителей.

 Евфимий Афонский (ок. 955 — ок. 1028) — грузинский и византийский философ и учёный, православный монах.
 Евфимий Великий (ок. 377—473) — христианский святой, иеромонах.
 Евфимий Зигабен (ум. ок. 1118) — византийский богослов и экзегет.
 Евфимий Малаки (около 1115 — после 1204) — религиозный деятель Византии, христианский греческий писатель, митрополит .
 Евфимий Печерский (ум. XIII или XIV век) — схимник Киево-Печерского монастыря, преподобный.
 Евфимий Сардский (751/754—831) — священномученик времен иконоборчества.
 Евфимий Солунский (824—898) — иеродиакон, аскет, православный святой, почитается в лике преподобных.
 Евфимий Суздальский (1316—1404) — основатель и архимандрит Спасо-Евфимиева монастыря. Канонизирован в 1549 году.
 Евфимий Тырновский (ок. 1325—ок. 1403) — последний патриарх Второго Болгарского Царства, выдающийся писатель и книжник.
 Евфимий Чудовский (ум. 1705) — инок Чудова монастыря в Москве, один из идеологов «грекофильства», писатель, переводчик, ученик Епифания Славинецкого.

 Евфимий (странническое согласие) (ум. 1792) — старообрядец, богослов, странник.

 Евфимий (Агрителлис) (1876—1921) — епископ Константинопольской православной церкви, священномученик.
 Евфимий (Беликов) (1813—1863) — епископ Русской православной церкви, епископ Саратовский и Царицынский.
 Евфимий (Брадатый) (ум. 1 ноября 1429) — епископ Русской церкви, архиепископ Новгородский (1424—1429) и Псковский.
 Евфимий (Вислень) (ум. 1392) — лишённый сана епископ Русской православной церкви, бывший епископ Тверской.
 Евфимий (Дубинов) (род. 1959) — епископ Русской православной старообрядческой церкви, епископ Казанский и Вятский.
 Евфимий (Елиев) (1846—1918) — епископ Русской православной церкви, епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии.
 Евфимий (Кереселидзе) (1865—1944) — грузинский монах-аскет и учёный, причислен к лику святых Грузинской православной церкви.
 Евфимий (Коротков) (ум. 1918) — иеродиакон Русской православной церкви, преподобмученик.
 Евфимий (Лапин) (1873—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Олонецкий и Петрозаводский.
 Евфимий (Любовичев) (1875—1931) — иеромонах Оптиной пустыни, святой Русской православной церкви.
 Евфимий (Максименко) (род. 1975) — священнослужитель Русской православной церкви, избранный для рукоположения в епископа Усманского, викария Липецкой епархии.
 Евфимий (Моисеев) (род. 1972) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Евфимий (Подрез) (ум. 12 июня 1499) — епископ Русской православной церкви, епископ Сарайский (Сарский) и Подонский (епископ Крутицкий).
 Евфимий (Рылков) — епископ Русской православной церкви, митрополит Новгородский и Великолуцкий.
 Евфимий (Счастнев) (1839—1913) — епископ Русской православной церкви, епископ Енисейский и Красноярский.
 Евфимий (Шервашидзе) (1746—1822) — митрополит Гелатский (Гаенатский) Абхазского католикосата
 Евфимий (Шутак) (1934—2000) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Мукачевский и Ужгородский.